José Travieso (Bayamón, Puerto Rico, 22 de febrero de 1981), conocido como Travy Joe, es un cantante y compositor puertorriqueño, CEO de One Spirit Records. Es uno de los pioneros del género reguetón con mensajes cristianos. Su estilo se ha extendido en géneros como balada, trap o merengue.

Fue nominado a los Premios Arpa al "Mejor Álbum Urbano" en tres ocasiones por sus producciones Guerreros del Reino, Palabra Viva e Intimidad 911, siendo ganador con este último, y galardonado en la IX edición de los Premios Águila por su trayectoria.

Biografía 
José Travieso fue criado en el barrio Ingenio de Toa Baja. Su debut en la música sucedió en el año 1997, siendo motivado por William Omar Landrón, conocido como Don Omar, que para ese entonces, era pastor asociado de la Iglesia Restauración en Cristo de Bayamón.

The Christian Rappers 
Travy formó el dúo “The Christian Rappers" junto a Shinny Girl, que sin aún grabar una producción discográfica, hacían presentaciones en diferentes pueblos de la isla de Puerto Rico en actividades benéficas, gubernamentales, conciertos privados, visitas a hospitales, prisiones y apariciones en los diferentes canales de televisión cristiana.

En el año 2000, se integra “Mr. Chris” al dúo y lanzan al año siguiente al mercado su primera producción titulada Listos para la Guerra, siendo pioneros en difundir un mensaje totalmente cristiano con el contagioso ritmo del reguetón. Los sencillos «Dime lo que pasa pai» en versión radio junto a «Cual será la girl» fueron promocionados con un vídeo musical. 

En el año 2002, Travy hace su primera aparición como solista en la producción La Reunión del productor musical Lutek y Da Flavor de G.O.S., junto a otros exponentes del rap y reguetón cristiano.

En julio del 2003, sale al mercado la segunda producción del trío urbano titulada Hablando Claro con los sencillos «Yo Soy» y «Girla».

Carrera solista 
En el 2004, Travy Joe participa en el segundo álbum colaborativo del productor musical Lutek titulada Resurrección,  consecuentemente, el rapero anuncia oficialmente su despedida del grupo The Christian Rappers, al lanzar al mercado su primera producción como solista titulada Diferente Flow bajo el sello discográfico Universal Music Latino. Una nueva versión de la canción «Dicen que no Soy» (su participación solista en el álbum Da Flavor (2002) de DJ Blessing), fue el sencillo del álbum acompañado de un vídeo musical. En 2005, participa en el disco Romances del Cielo con el tema «Un mensaje especial» y en Los del Momento de Maso con la canción «Activao». Al año siguiente participa en Los Inmortales, álbum de Manny Montes, donde anuncia su siguiente proyecto discográfico: Mi Diario Vivir.  

En mayo de 2006, lanza su segundo álbum como solista titulado Mi Diario Vivir. Este fue lanzado por OMP Music, sello discográfico de Oscar Medina. Esta producción relata acontecimientos del diario vivir de Travy Joe y sus invitados, hablando sobre falsos testimonios levantados en su contra, temas de restauración, temas románticos y habla la realidad sobre los problemas sociales. El álbum fue nominado en 2007 a los Peoples Choice Reggaeton & Urban Awards. Los sencillos del proyecto discográfico fueron «Mi Tierra» junto a Carlos Manuel, que contó con vídeo oficial, mismo que fue motivo de gran controversia por su contenido crudo, con imágenes donde se muestra imágenes de homosexuales, escenas de suicidio, maltrato a menores y violencia doméstica, entre otras, todas extraídas del noticiero en Puerto Rico.

En octubre del mismo año, junto a su esposa, Yetsabel Bernabe, fundó el sello discográfico One Spirit Records, empresa dedicada a la producción y distribución de música cristiana.

Firma con el sello CanZion 
En el año 2008, firma un acuerdo de distribución con el sello discográfico de Marcos Witt, Grupo CanZion, siendo ahora salmista del sello, lanza su tercera producción titulada Guerreros del Reino, siendo el primer doble disco compacto de Travy con 44 canciones, reuniendo a más de 40 exponentes del género urbano cristiano, entre ellos Redimi2, Melvin Ayala, Funky, Manny Montes y Alex Zurdo, y la producción musical de DJ Pablo, Lutek, Barimix, entre otros. El álbum estuvo nominado como mejor álbum urbano. 

En 2009, promociona su música con "Guerreros del Reino Tour", aunado con una gira por Latinoamérica y Europa. En su presentaciones por Puerto Rico sorprendió a los presentes con la presentación sorpresa de Shinny Girl y Mr. Chris, reuniendo a The Christian Rappers nuevamente. En marco de su gira, recibió de manos del alcalde de Toa Baja, el honorable Aníbal Vega Borges, la Llave de la Ciudad como reconocimiento por el trabajo realizado a través del género de música reguetón, inspirando a los jóvenes a continuar en el sendero positivo de la vida con letra motivadora de valores, creencias y nobles actitudes.

En abril del 2010, inaugura One Spirit Ministries Inc., fundación sin fines de lucros para Jóvenes en Florida dedicado a la prevención de pandillas y drogas en adolescentes, Travy presenta un nuevo álbum bajo el sello CanZion, llamado Palabra Viva, manejando los temas «Soy Libre» con Musiko  y «Yo siento el fuego»  como sencillos. El álbum, logró de nuevo ser nominado a los Premios Arpa.

Intimidad 911: Premio Arpa al mejor álbum urbano 

Luego de trabajar estilos urbanos, Travy Joe presenta un álbum diferente en cuanto a géneros musicales llamado Intimidad 911. «Hola, Mi nombre es» (adaptación al español del tema de Matthew West), «Mi sol» con Esperanza de Vida, «Me enamoré»,  «Dios Maravilloso» con Ingrid Rosario,  y "Róbame el show" (adaptación al español del tema de TobyMac), siendo esta vez galardonado en Premios Arpa al "Mejor Álbum Urbano" de 2015.

Después de ese álbum, el artista se dedicó a lanzar sencillos y colaboraciones con otros artistas, «El Cielo está lleno», «Tu amor no falla», «Sigue caminando», «Cuéntaselo» con  Manny Montes y Sandy Werneck.

Diagnóstico de cáncer (2019) 
Después de 9 años, Travy volvía con el género reguetón, y lo haría con el sencillo «A tu manera» con Jay Kalyl. En marzo de 2019, Travy Joe fue diagnosticado con leucemia, o cáncer en la sangre, y se le notificaba el avance de su enfermedad a tal punto, que solo le garantizaban tres semanas de vida. Transcurrieron meses de tratamiento donde a la postre, el artista mostró mejoría y fue dado de alta. El artista siguió trabajando nueva música, entre estos sencillos fueron lanzados la remezcla de «A tu manera», con el apoyo de Jay Kalyl, El Leo Pa, Musiko y Jaydan. Para cerrar ese año, su trayectoria fue reconocida junto a Henry G y Ariel Kelly en los Premios El Galardón realizados en Expolit. 

En 2021, dio a conocer su libro "51 días: El regalo del cáncer", el cual, relata sus vivencias cuando fue diagnosticado con cáncer. El libro contó con un prólogo redactado por Marcos Witt, para llevar palabras de esperanza a las personas que estén atravesando por alguna batalla espiritual o quebranto de salud. Como testimonio de sus vivencias, lanzó «Ten calma» con Juan Carlos Rodríguez de Tercer Cielo. Para cerrar el año, lanzó «Tumpa Tumpa» junto a Lutek, como celebración de los 20 años del reguetón cristiano.

En 2022, participó del sencillo «Danzando» de Gateway Worship, junto a Christine D'Clario, Daniel Calveti, Becky Collazos y Josh Morales, canción que sería elegida como Canción del Año en Español por los Premios Dove 2022.

Discografía

Como The Christian Rappers 
 2001: Listos Para La Guerra
 2003: Hablando Claro

Como solista 
 2004: Diferente Flow
 2006: Mi Diario Vivir
 2008: Guerreros del Reino
 2010: Palabra Viva
 2014: Intimidad 911

Colaboraciones 
Travy Joe ha participado en más de 40 producciones discográficas, entre las que destacan álbumes colaborativos de Lutek, DJ Blaster, Los Inmortales de Manny Montes, Holy Crew 2 de PBC & MC Charles y Los Embajadores del Rey de Santito. También posee canciones con artistas como Redimi2, Coalo Zamorano, T-Bone, Jay Kalyl, Leo El Poeta y Melvin Ayala.

Premios y reconocimientos

Premios Dove

Premios Arpa

Referencias

Enlaces externos 

 Travy Joe en Instagram
 Travy Joe en Facebook
 Travy Joe en Twitter

Nacidos en Bayamón (Puerto Rico)
Cantantes de reguetón
Cantantes de Puerto Rico
Cantantes cristianos
Músicos de reguetón
Sobrevivientes de cáncer